Le Parti national est un nom de parti utilisé dans les pays francophones, il peut aussi être nommé National Party dans les pays anglophones. Ce nom est un nom adopté par de nombreux partis politiques qui peut faire référence à :

En activité

Partis disparus

Voir aussi